Суводское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Суводское сельское поселение — входит в Дубовский район

Кировская область
 Суводское сельское поселение — входит в Оричевский район